Hagin ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth E. Hagin (1917–2003), Prediger aus den USA und Vater der Wort-des-Glaubens-Bewegung
 Joe Hagin (* 1956), stellvertretender Stabschef für Operationen des Weißen Hauses unter US-Präsident Donald Trump

Siehe auch:
 Adolf Hägin (1904–1974), Geschäftsmann und Träger des Bundesverdienstkreuzes, Wahlkonsul